Affinage peut désigner :
 affinage du fromage ;
 affinage des métaux ;
 affinage, une étape de l'aiguisage des couteaux.

Voir aussi 
 
 Affinement des constantes d'équilibre, en chimie